Даг Вид (; род. ) — американский историк, пишущий о президентах; по мнению газеты «Нью-Йорк Таймс» — самый продаваемый автор. Он был советником двух американских президентов и служил специальным помощником президента при Джордже Буше-старшем. В 1979 году он стал одним из основателей Mercy Corps, благотворительной организации, выделившей более полутора миллиардов долларов на продукты питания и медикаменты для разных стран мира.

Даг Вид является автором 27 книг. Последние из написанных им книг — «Все дети президентов» и «Воспитание президента». 4 января 2004 года издательство Simon& Schuster’s Atria Books выпустило книгу «Воспитание президентов». Вид сейчас занимается исследованием и пишет третью книгу — «Лидер среди нас», которая станет первым историческим исследованием, посвящённым братьям и сестрам президентов.

В качестве корпоративного мотивационного оратора и специалиста по сетевому маркетингу Даг Вид выступал перед бизнесменами в огромных залах и на футбольных стадионах в сорока странах мира.

Ранние годы 
Даг Вид родился 17 мая 1946 г. в Манси. Он рос в семье служителя и руководителя объединения церквей Ассамблеи Бога. В 1972 году Вид начал писать о харизматическом движении в католической церкви. Несколько лет он часто выступал на международных экуменических встречах и был «неофициальным посредником» между католиками и протестантами в начинающемся харизматическом возрождении.
Начиная с 1974 г. Даг Вид становится популярным мотивационным оратором, выступающим на самых значительных корпоративных мероприятиях. К 1990 году он стал широко известным профессиональным оратором, который выступал на самых больших мировых аренах, таких как Хузиер Доум в Индианаполисе и Джорджия Доум в Атланте, Дортмунд Центре в Германии и Берси во Франции. В 2008 году Вид продолжает свои ежегодные мировые турне, во время которых он уже выступал в сотнях залов и стадионов на четырёх континентах.

Международные награды за благотворительность 
В 1979 году Даг Вид, Дэн О’Нейл и Пэт Бун организовали первое мероприятие по вручению международных наград за благотворительность. Первая леди Розалин Картер принимала гостей в Восточной комнате Белого дома. В следующем году был создан Мерси Корпс. Пять Первых леди, начиная с Леди Берд Джонсон и Нэнси Рейган до Лоры Буш, были почётными председателями на этом мероприятии. Мерси Корпс потратил более 1,5 миллиарда долларов на продукты питания и лекарства для разных стран мира.

Отношения с семьей Буш 
Начиная с 1985 года Даг Вид был советником занимавшего тогда пост вице-президента Джорджа Г. У. Буша и помог ему в организации его президентской кампании.
В марте 1987 года он докладывал лично сыну — Джорджу У. Бушу и служил посредником между группами, принимающими участие в кампании. Во то время Даг Вид был заместителем директора коалиции избирателей и позже служил специальным помощником президента в Белом доме при Буше Старшем.
В 1997—2000 годах до избрания Джорджа У. Буша президентом господин Вид был его неофициальным советником. Журнал Tайм назвал Дага Вида в 1982 г. автором выражения «сочувствующий консерватор».

Политика в Аризоне 
В девяностых годах прошлого века Даг Вид занялся политикой в штате Аризона. Он провел успешную кампанию за изменение конституции штата по вопросу увеличения налогов, для чего требовалось две трети избирательного большинства. В 1992 году он был номинирован в конгресс США от республиканской партии по шестому округу. Он участвовал, как «сочувствующий консерватор», но проиграл общие выборы своему оппоненту от демократической партии. Это был год полной победы на выборах Клинтона..

Историк президентских семей 
Как историк президентов Даг Вид — частый участник телешоу. Его интервьюировал Мэт Лоэр на The Today Show, Билл О’Рейли на The O’Reilly Factor, Конни Чанг на СNN Special, Дебра Норвель на MSNBC и многие другие. В день начала Войны в Заливе интервью у Вида брал Дэн Рэзер на The CBS Evening News. К настоящему моменту Даг Вид написал более 27 книг, 7 миллионов копий которых были проданы в переводе на 30 языков.

Личная жизнь 
У Дага Вида и его жены Мириам пятеро детей — Шеннон, Скотт, Джошуа, Хлоя и Камилла. Они живут в Вирджинии, возле Вашингтона, округ Колумбия.

Высказывания 
 (Рональд Рейган)

 (Марк Виктор Хансен — автор книги «Куриный бульон для души.»)

Прочие факты 
 С 1980 года участвует в компании Amway
 С 2009 года участвует в компании XanGo
 С 2014 года сотрудничает с компанией Life is Good

Примечания 

Биографы
Историки США
Писатели США
Мотивационные ораторы США
Историки по алфавиту
Члены Республиканской партии США
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Политические комментаторы США
Выпускники Центрального Библейского колледжа